Карвер, Джордж Вашингтон
 Carver (автомобиль)